

Anno 
 511 o 511 a.C.

Codici 
 511 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Haute Provence, presso Reillaume, nelle Provenza-Alpi-Costa Azzurra, regione della Francia

Matematica 
 511 – numero